Мазу́рские озёра (; также Большие Мазурские озёра), Мазурская линия озёр — многочисленная группа (цепь) отдельных озёр на северо-востоке Польши, до 1945 года на территории Восточной Пруссии, тянулись вдоль русской границы на протяжении до 75 вёрст, 40 — 50 вёрст от неё.

Мазурская линия озер расположены на территории Варминьско-Мазурского воеводства. Общая площадь составляет 310 км². Применительно к рельефу северо-восточной Польши принято использовать термин Мазурское поозёрье, а по отношению к гидрографии региона — термин Мазурские озёра.

Географическое положение 
Озёра расположены в центре Мазурского нагорья, рельеф которого сформировался в ледниковый период во время таяния и смещения ледовых масс, поэтому котловины озёр имеют ледниково-моренное происхождение и имеют общее название Мазурское поозёрье.

Гидрография 
В силу постоянного увлажнения и большого количества осадков приносимых Балтийскими и Атлантическими циклонами, озёра многоводны, достаточно глубоки (до 40 метров) образуют целые цепи водоёмов, сообщающихся протоками и соединённых каналами (Эльблонгский канал, Мазурский канал). Сток озёр направлен преимущественно в бассейн рек Висла в Польше и Преголя (через Лаву и Анграпу) — центральная водная артерия Калининградской области России.

Крупнейшие водоёмы 

Ранее озера имели другие названия: Мазурское, Коссекское, Левентинское, Ягодненское, Спирдниг и другие.

Хозяйственное значение 
На озёрах развито мелкое (в основном туристическое внутрипольское) судоходство (часть судов между озёрами передвигается на сухопутных рельсах). Пассажирское судоходство по каналу осуществляет пароходство Żegluga Ostródzko—Elbląska (Острудско-Эльблонское пароходство). Канал также открыт для прохода частных судов, яхт и катеров. Развито любительское рыболовство (в озёрах встречаются щука, судак, угорь). В городе Гижицко на озере Негоцин расположен один из самых крупных в Польше рыбокомбинатов. На берегах озёр расположены также санатории, турбазы.

История 
Мазурские озёра были частью соединены между собой каналами и образовали целый ряд небольших дефиле, через которые проходили пути сообщения с востока на запад. Эти дефиле оборонялись Прусскими отдельными укреплёнными пунктами (крепостями), большей частью временного или полудолговременного характера, составлявшими так называемую укреплённую линию (или полосу) Мазурских озер.

На Прусских Мазурских озёрах была построена вдоль берегов озёр Негоцин (Вайтек-зе (или Левентин-зе)) и Кисайно (Ягоднер-зе) крепость Бойен, недалеко от окружного города Лётцена, носящая имя прусского военного министра, служила защитой от России в 19 веке. Другие пункты имели названия: Кулла-Брюке, Шимонкен, Грюнвальде, Мниодунек, Тальтер, Гусянка и Руджаны.

Во время Первой мировой войны в районе Мазурских озёр, в 1914—1915 годах, происходили кровопролитные бои между русскими и германскими войсками. План Шлиффена подразумевал ведение Германией войны на два фронта. Первоочередной задачей было помешать объединению двух группировок русских войск, располагающихся около Немана и Нарвы. Для этого были укреплены промежутки между Мазурскими озерами: прорыты каналы шириной 19 метров, которые невозможно было перейти вброд; через каждые 850—1000 метров вдоль каналов располагались кирпичные двухъярусные блокгаузы, подходы к ним были защищены тремя рядами колючей проволоки.

См. также 
 Грюнвальдская битва
 Восточно-Прусская операция (1914)
 Битва при Гумбиннене
 Битва при Танненберге

Примечания

Литература 
 

 
Озёра Варминьско-Мазурского воеводства
Группы озёр Польши